

Населені пункти та їхні частини
 Валдово — село в гміні Семпульно-Краєнське Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Валдово — село в гміні Прущ Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Валдово — село в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Валдово — осада в гміні Кіселіце Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Валдово — осада в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки